Modugno – comune italiano nella città metropolitana di Bari

Astronomia 
 6598 Modugno – asteroide del sistema solare

Musica 
 Modugno – album di Domenico Modugno del 1961
 Modugno – album di Domenico Modugno del 1964
 Modugno – album di Domenico Modugno del 1967

Persone 
 Bruno Modugno – giornalista, scrittore, regista e autore italiano
 Domenico Modugno – cantante e compositore italiano
 Enrica Maria Modugno – attrice
 Franco Modugno – giurista costituzionalista italiano
 Giovanni Modugno – pedagogista italiano
 Lucia Modugno – attrice, regista teatrale e scrittrice italiana
 Ludovica Modugno – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Massimo Modugno – cantante italiano, figlio di Domenico Modugno
 Paolo Modugno – attore, conduttore radiofonico, regista, autore e dialoghista italiano